Adam Jones – amerykański muzyk
 Adam Jones – amerykański baseballista
 Adam Jones – amerykański motocyklista
 Adam Jones – brytyjski kierowca wyścigowy
 Adam M. Jones – walijski rugbysta
 Adam Rhys Jones – walijski rugbysta